Adamov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Adamov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Adamov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Blansko, 
 Adamov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar